L est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Codes 
 L, code international des automobiles venant du Luxembourg (Luxembourg, qui fait partie de l'Union Européenne)
 L, code de la province de Lleida, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole

 Le « L » devient « Lima » lors d'un épellation radio ou téléphonique.  Pour « LION » on épelle Lima, India, Oscar, November
 L, code de la lewisite dans la dénomination codée des armes chimiques pour l'OTAN

Arts et culture

Mangas 
 L est un personnage du manga Death Note.

Cinéma 
 L, titre d'un film allemand réalisé par Georges Pauly, sorti en 2001

Musique 

 L (de son vrai nom Raphaèle Lannadère) est une chanteuse française ;
 L est un album de Steve Hillage sorti en 1976 ;
 L est un album de Ayumi Hamasaki sorti en 2010 ;
 L, nom de scène du chanteur coréen Kim Myung-soo du groupe Infinite ;
 L. est l'abréviation utilisée pour faire référence aux œuvres de Claude Debussy selon le catalogue de François Lesure de 1977.

Jeu de société 
 L est un jeu d'Edward de Bono

Sciences

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le L indique un objet céleste qui a été découvert entre le  et le  d'une année

Biologie 
 Dans les noms scientifiques complets, L. est souvent utilisé en tant qu'abréviation pour Carl von Linné (1707-1778)
 Les cônes L sont les cônes de l'œil humain sensibles aux ondes longues
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le L désigne la leucine
 L est l'abréviation pour le gène Lobe, un gène de la drosophile

Économie 
 L représente le travail (Labour)
 Le symbole £ de la Livre sterling est un L orné

Informatique 
 L est une classe de complexité de la théorie de la complexité des algorithmes

Mathématiques 
 L-théorie algébrique, équivalent de la K-théorie pour des formes quadratiques.

Phonétique 
 [l] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne spirante latérale alvéolaire voisée.
 [ɬ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne fricative latérale alvéolaire sourde.
 [ɮ], qui est la fusion d'un l et d'un ʒ, représente, en alphabet phonétique international, la consonne fricative latérale alvéolaire voisée.
 [ɭ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne spirante latérale rétroflexe voisée.
 [ɫ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne spirante latérale alvéolaire vélarisée voisée.
 [ʟ] est le symbole, en alphabet phonétique international, représentant la consonne spirante latérale vélaire voisée.

Physique - Chimie 
 L (capitale) est souvent la variable attribuée à la longueur. l (minuscule) est souvent attribuée à la largeur
 L est la variable attribuée à l'inductance
 L est (assez rarement) utilisé comme symbole du nombre d'Avogadro (6,02214199×10 mol). On utilise plus généralement N ou N
 L désigne, en mécanique, le moment cinétique
 L désigne le nombre leptonique, en physique des particules
 L est la deuxième couche électronique d'un noyau atomique ; elle peut contenir jusqu'à 8 électrons

Unités 
 l, L et ℓ sont utilisés comme symboles du litre.

Divers 
 Sigles de L0 à L99

Vie pratique 
 L désigne souvent la longueur et l la largeur d'un objet (h désignant la hauteur)
 L correspond à 50 (cinquante) en chiffres romains
 Dans certains pays anglophones, un autocollant blanc avec un L rouge sur une voiture signifie « learner » (débutant). En Suisse, il s'agit d'un L blanc sur un fond bleu, signifiant "Lerner" (élève, en allemand). En Belgique, il s'agit également d'un L blanc sur fond bleu
 En France, le bac L est le bac de la filière littéraire
 L est une taille pour les vêtements, c'est l'abréviation de l'anglais large (grand), comme : L, XL ou XXL
 Train local (Belgique) : un train L en Belgique est un train omnibus
 Le L, pour Elevated, est le nom du métro de Chicago

Géographie 
 Le lac de l'L ou lac de l'Aile est un lac des Pyrénées

Autres 
 L. est l'abréviation latine du prénom 
 L est la lettre désignant les objectifs photos haut de gamme de la marque Canon
 L est l'abréviation du mot anglais "loser", souvent utilisée pour provoquer son adversaire

Symbole d'unité